Osoby o tym nazwisku:
 Maciej Pinkwart (ur. 1948) – polski pisarz, dziennikarz i kustosz
 Sergiusz Pinkwart (ur. 1973) – polski pisarz, podróżnik i muzyk, syn Macieja
 Magdalena Pinkwart (ur. 1980) – polska dziennikarka, żona Sergiusza
 Joanna Pinkwart (ur. 1985) – polska dziennikarka, córka Macieja